«Стыд» — название нескольких художественных фильмов:
 «Стыд» — фильм 1968 года режиссёра Ингмара Бергмана.
 «Стыд» — фильм 2011 года режиссёра Стива Маккуина.
 «Стыд» — фильм 2013 года режиссёра Юсупа Разыкова.